Heilige-Apostel-Kloster steht für
 Heilige-Apostel-Kloster (Arles)
 Heilige-Apostel-Kloster (Muş)
 Heilige-Apostel-Kloster (Paris)
 Heilige-Apostel-Kloster (Tawusch)